Die Kraftwerke in China werden sowohl auf einer Karte als auch in Tabellen (mit Kennzahlen) dargestellt. Die Liste ist nicht vollständig.

Installierte Leistung und Jahreserzeugung 
Laut CIA verfügte die Volksrepublik China im Jahr 2020 über eine (geschätzte) installierte Leistung von 2217,925 GW; der Stromverbrauch lag bei 6875 Mrd. kWh. Der Elektrifizierungsgrad lag 2020 bei 100 %. China war 2019 ein Nettoexporteur von Elektrizität; es exportierte 21,655 Mrd. kWh und importierte 4,858 Mrd. kWh.

Karte

Kernkraftwerke 

Laut CIA hatten Kernkraftwerke 2020 einen Anteil von 4,8 % an der gesamten installierten Leistung. Laut IAEA hatte die Kernenergie 2021 einen Anteil von 5 % an der Gesamtstromerzeugung.

Wärmekraftwerke 
Laut CIA hatten Wärmekraftwerke 2020 einen Anteil von 66 % an der gesamten installierten Leistung.

Wasserkraftwerke 

Laut CIA hatten Wasserkraftwerke 2020 einen Anteil von 17,8 % an der gesamten installierten Leistung. In der Tabelle sind die Wasserkraftwerke aufgeführt, die eine installierte Leistung von mehr als 1000 MW haben (auf der Karte werden nur Wasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von mehr als 2000 MW angezeigt).

Windparks 
Laut CIA hatten Windkraftanlagen 2020 einen Anteil von 6,2 % an der gesamten installierten Leistung. Ende 2021 waren in China Windkraftanlagen (WKA) mit einer installierten Leistung von 328,973 GW in Betrieb.

Onshore

Offshore

Weblinks

Einzelnachweise 

!
China
Kraftwerke China